Flaga powiatu bielskiego w woj. podlaskim
 Flaga powiatu bielskiego w woj. śląskim